Богодаровка () — село,
Остаповский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322885702. Население по переписи 2001 года составляло 294 человека.

Географическое положение 
Село Богодаровка находится на берегах реки Вязовец,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Остаповка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Березовка.
На расстоянии в 0,5 км расположено село Степури.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Вилы в 3-х км.

Объекты социальной сферы 
 Начальная школа.
 Клуб.

Известные люди 
 Стронский Кирилл Фёдорович (1917—1999) — Герой Советского Союза, родился в селе Богодаровка.
 Улитко Андрей Феофанович (1934) — член-корреспондент Национальной академии наук Украины, родился в селе Богодаровка.

Примечания